«Кэпитал Уан-арена» (, известный ранее как MCI Center и Verizon Center) — спортивно-развлекательный комплекс в Вашингтоне, округ Колумбия, США, названный в честь банка Capital One. Арена получила прозвище «Телефонная будка» () из-за ассоциаций, связанных с бывшими спонсорами MCI и Verizon Communications. «Кэпитал Уан-арена» является домашней ареной для команды «Вашингтон Уизардс» Национальной баскетбольной ассоциации, «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон Мистикс» Женской национальной баскетбольной ассоциации и мужской баскетбольной команды Джорджтаунского университета. Арена расположена в чайнатауне Вашингтона на пересечении красной, жёлтой и зелёной веток вашингтонского метро, станции Gallery Place-Chinatown.

История 
К середине 1990-х годов основная арена Вашингтона «US Air Arena», находившаяся на кольцевой автодороге Вашингтона в Лэндовере (штат Мэриленд) сильно устарела. Поэтому 18 октября 1995 года началось строительство нового спортивного сооружения в Вашингтонском чайнатауне, что вызвало негативную реакцию общественности, так как считалось, что это приведет к изменению чайнатауна, и из-за повышения аренды возле арены многие маленькие магазины вынуждены будут закрыться. С другой стороны строительство арены поможет в развитии окрестностей станции Gallery Place/Chinatown и сделает их одним из основных коммерческих районов в городе. Церемония открытия арены состоялась 2 декабря 1997 года. Первоначально сооружение называлось «MCI-центр», но в 2006 году, после того как компания Verizon купила MCI, арена была переименована в «Верайзон-центр».

9 августа 2017 года владелец арены сообщил что американский банк Capital One заключил договор о покупке прав названия.

События 
Кроме домашних игр четырёх команд, на арене также проходило большое количество разнообразных мероприятий и концертов. Среди них:
 PPV-шоу World Championship Wrestling Starrcade (1997—2000)
 Финал Кубка Стэнли 1998, 2018
 Матч всех звезд НБА 2001
 Матч всех звёзд WNBA 2002, 2007
 Чемпионат мира по фигурному катанию 2003
 PPV-шоу World Wrestling Entertainment SummerSlam (2005)
 Последний бой Майка Тайсона, в котором он бился против Кевина Макбрайда 11 июня 2005 года
 PPV-шоу WWE Survivor Series (2009)
 PPV-шоу WWE Capitol Punishment (2011)
 Концерт Мадонны в рамках мирового турне Rebel Heart Tour 12 cентября 2015 года

Примечания

Ссылки 

 Verizon Center website
 Arena map and directions

Ледовые арены США
Спортивные сооружения Вашингтона
Здания и сооружения, построенные в 1997 году в США
Спорт в США в 1997 году
1990-е годы в Вашингтоне